Caiabu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Caiabu (ort), São Paulo, 
 Caiabu (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar